Franck Maurice peut désigner :
 Franck Maurice  (état civil inconnu), un acteur de cinéma français actif de 1931 à 1965 ;
 Franck Maurice (1971-), un joueur puis entraîneur français de handball.